Massaker von Peschawar steht für:

 Anschlag in Peschawar 2013
 Terroranschlag von Peschawar 2014